I Gattilusio o Gattilusi furono un'importante famiglia proveniente dalla Repubblica di Genova che tra il 1355 e la metà del XV secolo dominò numerosi territori nella zona settentrionale del Mar Egeo, tra di essi possiamo ricordare la grande isola di Lesbo, le isole di Lemno e Samotracia, la città di Eno (l'odierna città turca di Enez).

Francesco Gattilusio ottenne il favore dell'imperatore bizantino Giovanni V Paleologo, grazie all'aiuto fornitogli nel 1354 per ottenere il trono contro il rivale Giovanni VI Cantacuzeno. Come ricompensa a Francesco venne assicurata la signoria di Lesbo (con l'importante fortezza di Mitilene) oltre che la mano della sorella dell'imperatore, Maria Paleologa. I possedimenti della famiglia crebbero ulteriormente con l'aggiunta delle isole di Lemno, Imbro, Taso e Samotracia, più la città di Aenos. Grazie a questi possedimenti i Gattilusio ottennero per circa un secolo un'importante posizione nell'estrazione e ricco commercio dell'allume, una sostanza usata per fissare la tintura dei tessuti.

Dopo la Caduta di Costantinopoli nel 1453, i Gattilusio mantennero per alcuni anni il possesso della sola Lesbo, come vassalli degli Ottomani, dietro il pagamento di un tributo pari a 4000 pezzi d'oro annui. Quando però Domenico Gattilusio venne assassinato e sostituito da suo fratello Niccolò, gli Ottomani inviarono nel 1462 una flotta a conquistare l'isola, Niccolò fu portato prigioniero ad Istanbul e giustiziato, ponendo fine al potere della famiglia.

Principi di Lesbo 
 Francesco I di Lesbo (1355-1384)
 Francesco II di Lesbo (1384-1404)
 Jacopo di Lesbo (1404-1428)
 Dorino di Lesbo (1428-1455)
 Domenico di Lesbo (1455-1458)
 Niccolò di Lesbo (1458-1462)

Signori di Enos 
 Niccolò Gattilusio (1376–1409)
 Palamede Gattilusio (1409–1455)
 Dorino II Gattilusio (1455–1456)

Tavola genealogica

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Famiglie reali dell'Europa
 !